

Discografia

Album in studio
2011 - Best Intentions
2014 - Weird Kids

EP
2010 - Guaranteed to Disagree